Moors steht für:

 Moors, eine Bevölkerungsgruppe auf Sri Lanka

Moors ist der Familienname folgender Personen:

 Els Moors (* 1976), belgische Autorin
 Hans-Werner Moors (* 1950), deutscher Fußballspieler- und trainer
 Roel Moors (* 1978), belgischer Basketballspieler
 Theodorus Hubertus Moors (1912–2003), niederländischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Manado